Western & Southern Open 2014 (kobiety)
 Western & Southern Open 2014 (mężczyźni)